1417 км (1417-й кіломе́тр; Ти́сяча чоти́риста сімна́дцятий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Топоніми в Буздякському районі Башкортостану 

 1417 км (залізнична будка) — залізнична платформа.
 1417 км — населений пункт, що примикав до станції  Будка 1417 км, який увійшов в 2002 році до складу села  Гафурі.

Примітки